|-
|(128001)||2003 HV51|| align=right|15,6|| align=right|2,586|| align=right|0,253|| align=right|6,04|| align=right|4,159||MBA||30. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128002)||2003 HU52|| align=right|16,2|| align=right|2,552|| align=right|0,077|| align=right|5,71|| align=right|4,077||MBA||29. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128003)||2003 HM53|| align=right|15,3|| align=right|2,700|| align=right|0,095|| align=right|15,03|| align=right|4,437||MBA||27. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128004)||2003 HY53|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,218|| align=right|7,25|| align=right|3,342||MBA||23. dubna 2003||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(128005)||2003 HH54|| align=right|15,6|| align=right|2,703|| align=right|0,049|| align=right|1,71|| align=right|4,444||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128006)||2003 HG55|| align=right|16,0|| align=right|2,874|| align=right|0,020|| align=right|1,44|| align=right|4,871||MBA||25. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128007)||2003 HS55|| align=right|16,1|| align=right|2,462|| align=right|0,149|| align=right|1,90|| align=right|3,861||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128008)||2003 JQ1|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,097|| align=right|10,38|| align=right|5,459||MBA||1. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128009)||2003 JP6|| align=right|15,9|| align=right|2,725|| align=right|0,061|| align=right|13,30|| align=right|4,497||MBA||1. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128010)||2003 JY7|| align=right|15,7|| align=right|2,649|| align=right|0,249|| align=right|8,60|| align=right|4,312||MBA||2. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128011)||2003 JK8|| align=right|15,6|| align=right|2,781|| align=right|0,140|| align=right|9,50|| align=right|4,637||MBA||2. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128012)||2003 JV9|| align=right|15,2|| align=right|3,128|| align=right|0,191|| align=right|2,44|| align=right|5,531||MBA||3. května 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128013)||2003 JO10|| align=right|14,8|| align=right|3,191|| align=right|0,155|| align=right|6,28|| align=right|5,698||MBA||2. května 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128014)||2003 JR10|| align=right|16,3|| align=right|2,265|| align=right|0,093|| align=right|4,98|| align=right|3,408||MBA||2. května 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128015)||2003 JR11|| align=right|14,5|| align=right|3,176|| align=right|0,074|| align=right|10,65|| align=right|5,658||MBA||2. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128016)||2003 JK13|| align=right|15,7|| align=right|2,675|| align=right|0,103|| align=right|6,89|| align=right|4,373||MBA||6. května 2003||Catalina||CSS
|-
|(128017)||2003 JL13|| align=right|16,6|| align=right|2,175|| align=right|0,130|| align=right|3,81|| align=right|3,206||MBA||6. května 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128018)||2003 JA14|| align=right|14,3|| align=right|3,202|| align=right|0,124|| align=right|19,38|| align=right|5,728||MBA||7. května 2003||Catalina||CSS
|-
|(128019)||2003 JB15|| align=right|16,6|| align=right|2,624|| align=right|0,055|| align=right|4,01|| align=right|4,249||MBA||5. května 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128020)||2003 JK16|| align=right|15,4|| align=right|2,891|| align=right|0,142|| align=right|9,67|| align=right|4,914||MBA||8. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128021)||2003 JN17|| align=right|17,0|| align=right|2,439|| align=right|0,181|| align=right|3,03|| align=right|3,808||MBA||10. května 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128022)||2003 JV17|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,231|| align=right|10,00|| align=right|4,016||MBA||2. května 2003||Catalina||CSS
|-
|(128023)||2003 KE|| align=right|15,5|| align=right|2,452|| align=right|0,217|| align=right|25,70|| align=right|3,839||MBA||20. května 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128024)||2003 KH|| align=right|15,5|| align=right|2,730|| align=right|0,149|| align=right|10,03|| align=right|4,509||MBA||20. května 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128025)||2003 KK|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,064|| align=right|10,03|| align=right|3,651||MBA||20. května 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128026)||2003 KE1|| align=right|16,6|| align=right|2,425|| align=right|0,110|| align=right|4,79|| align=right|3,775||MBA||22. května 2003||Nogales||Tenagra II
|-
|(128027)||2003 KT3|| align=right|14,4|| align=right|3,221|| align=right|0,121|| align=right|19,58|| align=right|5,781||MBA||22. května 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128028)||2003 KM5|| align=right|14,5|| align=right|3,130|| align=right|0,140|| align=right|18,65|| align=right|5,536||MBA||22. května 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128029)||2003 KV7|| align=right|16,4|| align=right|2,479|| align=right|0,032|| align=right|8,60|| align=right|3,901||MBA||23. května 2003||Nashville||R. Clingan
|-
|(128030)||2003 KK14|| align=right|17,5|| align=right|2,271|| align=right|0,148|| align=right|2,09|| align=right|3,423||MBA||25. května 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128031)||2003 KM14|| align=right|16,0|| align=right|2,543|| align=right|0,225|| align=right|3,72|| align=right|4,055||MBA||25. května 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128032)||2003 KW17|| align=right|16,4|| align=right|2,348|| align=right|0,192|| align=right|6,06|| align=right|3,597||MBA||27. května 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128033)||2003 KX17|| align=right|15,3|| align=right|2,707|| align=right|0,103|| align=right|8,37|| align=right|4,453||MBA||27. května 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128034)||2003 KB18|| align=right|14,4|| align=right|2,995|| align=right|0,065|| align=right|9,75|| align=right|5,183||MBA||27. května 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128035)||2003 KK18|| align=right|16,5|| align=right|2,322|| align=right|0,086|| align=right|5,63|| align=right|3,537||MBA||29. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128036) Rafaelnadal||2003 KM18|| align=right|15,9|| align=right|2,424|| align=right|0,229|| align=right|10,73|| align=right|3,774||MBA||28. května 2003||Mallorca||Mallorca
|-
|(128037)||2003 KU18|| align=right|16,2|| align=right|2,258|| align=right|0,097|| align=right|5,58|| align=right|3,392||MBA||26. května 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128038)||2003 KK23|| align=right|15,6|| align=right|3,132|| align=right|0,100|| align=right|4,23|| align=right|5,541||MBA||30. května 2003||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(128039)||2003 KC35|| align=right|15,2|| align=right|2,690|| align=right|0,234|| align=right|4,53|| align=right|4,411||MBA||29. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128040)||2003 KR35|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,098|| align=right|5,54|| align=right|3,474||MBA||30. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128041)||2003 KG36|| align=right|15,2|| align=right|2,609|| align=right|0,132|| align=right|3,74|| align=right|4,213||MBA||30. května 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128042)||2003 LU|| align=right|16,2|| align=right|2,393|| align=right|0,146|| align=right|8,18|| align=right|3,700||MBA||2. června 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128043)||2003 LN1|| align=right|14,9|| align=right|2,680|| align=right|0,187|| align=right|9,44|| align=right|4,388||MBA||2. června 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128044)||2003 LA3|| align=right|16,3|| align=right|2,633|| align=right|0,056|| align=right|7,96|| align=right|4,273||MBA||1. června 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128045)||2003 LH6|| align=right|15,2|| align=right|3,197|| align=right|0,150|| align=right|1,17|| align=right|5,715||MBA||6. června 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128046)||2003 MY1|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,082|| align=right|14,42|| align=right|4,187||MBA||23. června 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128047)||2003 MC2|| align=right|15,3|| align=right|2,567|| align=right|0,166|| align=right|8,76|| align=right|4,111||MBA||21. června 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128048)||2003 MG3|| align=right|16,5|| align=right|2,346|| align=right|0,228|| align=right|6,24|| align=right|3,592||MBA||25. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128049)||2003 MA6|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,163|| align=right|15,38|| align=right|5,416||MBA||26. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128050)||2003 MJ6|| align=right|14,9|| align=right|3,016|| align=right|0,081|| align=right|12,03|| align=right|5,237||MBA||26. června 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128051)||2003 MT6|| align=right|15,4|| align=right|2,552|| align=right|0,200|| align=right|13,09|| align=right|4,077||MBA||26. června 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128052)||2003 MW8|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,106|| align=right|11,42|| align=right|4,156||MBA||28. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128053)||2003 MB9|| align=right|14,6|| align=right|3,116|| align=right|0,145|| align=right|17,12|| align=right|5,501||MBA||29. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128054)||2003 MR9|| align=right|15,0|| align=right|3,099|| align=right|0,083|| align=right|1,66|| align=right|5,453||MBA||28. června 2003||Wise||D. Polishook
|-
|(128055)||2003 MM10|| align=right|15,6|| align=right|2,609|| align=right|0,212|| align=right|4,52|| align=right|4,213||MBA||22. června 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128056)||2003 MU12|| align=right|13,7|| align=right|3,217|| align=right|0,077|| align=right|20,06|| align=right|5,769||MBA||30. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128057)||2003 NR|| align=right|16,5|| align=right|2,383|| align=right|0,250|| align=right|3,58|| align=right|3,678||MBA||1. července 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128058)||2003 NJ2|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,103|| align=right|3,62|| align=right|4,284||MBA||3. července 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128059)||2003 NW2|| align=right|13,0|| align=right|3,995|| align=right|0,226|| align=right|11,89|| align=right|7,984||HLD||1. července 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128060)||2003 NJ3|| align=right|13,8|| align=right|3,191|| align=right|0,092|| align=right|22,73|| align=right|5,700||MBA||4. července 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128061)||2003 NN3|| align=right|14,6|| align=right|3,228|| align=right|0,084|| align=right|14,92|| align=right|5,799||MBA||2. července 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128062)||2003 NW5|| align=right|14,7|| align=right|3,068|| align=right|0,166|| align=right|13,90|| align=right|5,373||MBA||6. července 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(128063)||2003 NB8|| align=right|16,3|| align=right|2,343|| align=right|0,201|| align=right|3,03|| align=right|3,585||MBA||8. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128064)||2003 NK9|| align=right|15,9|| align=right|2,578|| align=right|0,176|| align=right|4,11|| align=right|4,139||MBA||1. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128065)||2003 OK|| align=right|15,1|| align=right|2,984|| align=right|0,138|| align=right|7,82|| align=right|5,153||MBA||19. července 2003||Desert Moon||B. Stevens
|-
|(128066)||2003 OM|| align=right|16,3|| align=right|2,416|| align=right|0,225|| align=right|2,32|| align=right|3,755||MBA||17. července 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128067)||2003 OK4|| align=right|14,9|| align=right|2,986|| align=right|0,093|| align=right|10,19|| align=right|5,158||MBA||22. července 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128068)||2003 OT4|| align=right|14,2|| align=right|2,986|| align=right|0,130|| align=right|12,96|| align=right|5,158||MBA||22. července 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128069)||2003 OF7|| align=right|14,7|| align=right|2,994|| align=right|0,115|| align=right|9,11|| align=right|5,179||MBA||24. července 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128070)||2003 OE8|| align=right|14,9|| align=right|2,748|| align=right|0,196|| align=right|14,21|| align=right|4,556||MBA||25. července 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128071)||2003 OS9|| align=right|14,2|| align=right|3,215|| align=right|0,053|| align=right|11,02|| align=right|5,763||MBA||25. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128072)||2003 OV9|| align=right|14,8|| align=right|2,979|| align=right|0,082|| align=right|10,86|| align=right|5,142||MBA||25. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128073)||2003 OQ10|| align=right|15,5|| align=right|2,755|| align=right|0,174|| align=right|9,09|| align=right|4,571||MBA||27. července 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128074)||2003 OF13|| align=right|16,1|| align=right|2,620|| align=right|0,140|| align=right|2,44|| align=right|4,241||MBA||27. července 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128075)||2003 OW14|| align=right|14,9|| align=right|3,145|| align=right|0,022|| align=right|11,99|| align=right|5,578||MBA||22. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128076)||2003 OA15|| align=right|14,4|| align=right|3,070|| align=right|0,065|| align=right|19,57|| align=right|5,380||MBA||22. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128077)||2003 OS16|| align=right|15,4|| align=right|2,406|| align=right|0,179|| align=right|11,48|| align=right|3,732||MBA||26. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128078)||2003 OE17|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,081|| align=right|10,35|| align=right|4,334||MBA||29. července 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128079)||2003 OL17|| align=right|14,8|| align=right|3,131|| align=right|0,061|| align=right|11,64|| align=right|5,538||MBA||29. července 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128080)||2003 OQ20|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,148|| align=right|9,53|| align=right|4,132||MBA||31. července 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128081)||2003 OO21|| align=right|15,0|| align=right|2,660|| align=right|0,087|| align=right|14,09|| align=right|4,337||MBA||29. července 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128082)||2003 OS23|| align=right|14,8|| align=right|2,962|| align=right|0,074|| align=right|8,37|| align=right|5,098||MBA||22. července 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128083)||2003 OJ26|| align=right|15,6|| align=right|2,600|| align=right|0,114|| align=right|9,93|| align=right|4,192||MBA||24. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128084)||2003 OP29|| align=right|15,0|| align=right|3,121|| align=right|0,147|| align=right|1,40|| align=right|5,512||MBA||24. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128085)||2003 OT29|| align=right|15,8|| align=right|2,776|| align=right|0,063|| align=right|2,64|| align=right|4,624||MBA||24. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128086)||2003 OQ31|| align=right|14,6|| align=right|3,132|| align=right|0,147|| align=right|16,00|| align=right|5,542||MBA||30. července 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128087)||2003 PH|| align=right|15,9|| align=right|2,523|| align=right|0,210|| align=right|4,75|| align=right|4,007||MBA||1. srpna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128088)||2003 PL|| align=right|14,8|| align=right|3,066|| align=right|0,117|| align=right|7,89|| align=right|5,368||MBA||1. srpna 2003||Crni Vrh||J. Skvarc
|-
|(128089)||2003 PG3|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,056|| align=right|8,09|| align=right|4,626||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128090)||2003 PJ4|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,091|| align=right|9,13|| align=right|4,185||MBA||2. srpna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128091)||2003 PY5|| align=right|15,3|| align=right|2,909|| align=right|0,061|| align=right|4,85|| align=right|4,961||MBA||1. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128092)||2003 PJ6|| align=right|14,2|| align=right|3,163|| align=right|0,055|| align=right|13,45|| align=right|5,624||MBA||1. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128093)||2003 PE7|| align=right|15,6|| align=right|2,798|| align=right|0,112|| align=right|3,80|| align=right|4,680||MBA||1. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128094)||2003 PT7|| align=right|15,9|| align=right|2,876|| align=right|0,191|| align=right|2,14|| align=right|4,878||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128095)||2003 PU7|| align=right|15,0|| align=right|2,964|| align=right|0,097|| align=right|8,53|| align=right|5,102||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128096)||2003 PZ7|| align=right|15,8|| align=right|2,298|| align=right|0,214|| align=right|4,02|| align=right|3,483||MBA||2. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128097)||2003 PS8|| align=right|14,9|| align=right|3,170|| align=right|0,182|| align=right|4,32|| align=right|5,644||MBA||4. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128098)||2003 PX8|| align=right|15,2|| align=right|2,678|| align=right|0,085|| align=right|8,29|| align=right|4,382||MBA||4. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128099)||2003 PC9|| align=right|14,8|| align=right|2,996|| align=right|0,102|| align=right|12,25|| align=right|5,185||MBA||4. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128100)||2003 PY9|| align=right|15,4|| align=right|3,199|| align=right|0,129|| align=right|5,31|| align=right|5,720||MBA||3. srpna 2003||Needville||W. G. Dillon; J. Dellinger
|-
|(128101)||2003 PG11|| align=right|15,3|| align=right|2,852|| align=right|0,138|| align=right|14,59|| align=right|4,815||MBA||5. srpna 2003||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(128102)||2003 PA12|| align=right|15,9|| align=right|2,604|| align=right|0,315|| align=right|5,09|| align=right|4,202||MBA||4. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128103)||2003 QW1|| align=right|15,1|| align=right|2,899|| align=right|0,018|| align=right|1,10|| align=right|4,936||MBA||19. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128104)||2003 QG4|| align=right|15,3|| align=right|3,119|| align=right|0,151|| align=right|5,46|| align=right|5,507||MBA||18. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128105)||2003 QK6|| align=right|15,2|| align=right|3,063|| align=right|0,173|| align=right|4,12|| align=right|5,360||MBA||18. srpna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128106)||2003 QQ7|| align=right|14,4|| align=right|3,168|| align=right|0,106|| align=right|8,87|| align=right|5,637||MBA||21. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128107)||2003 QY9|| align=right|15,6|| align=right|2,612|| align=right|0,108|| align=right|12,67|| align=right|4,220||MBA||20. srpna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128108)||2003 QP13|| align=right|15,7|| align=right|2,656|| align=right|0,262|| align=right|14,63|| align=right|4,327||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128109)||2003 QB14|| align=right|15,4|| align=right|2,679|| align=right|0,140|| align=right|10,96|| align=right|4,384||MBA||20. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128110)||2003 QJ15|| align=right|14,5|| align=right|3,185|| align=right|0,070|| align=right|9,05|| align=right|5,685||MBA||20. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128111)||2003 QJ17|| align=right|15,8|| align=right|2,748|| align=right|0,104|| align=right|4,47|| align=right|4,554||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128112)||2003 QP18|| align=right|15,4|| align=right|3,083|| align=right|0,190|| align=right|2,29|| align=right|5,411||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128113)||2003 QK19|| align=right|15,0|| align=right|2,762|| align=right|0,134|| align=right|11,03|| align=right|4,590||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128114)||2003 QW19|| align=right|14,0|| align=right|3,216|| align=right|0,056|| align=right|14,98|| align=right|5,767||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128115)||2003 QC26|| align=right|14,9|| align=right|2,993|| align=right|0,112|| align=right|2,45|| align=right|5,178||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128116)||2003 QE30|| align=right|14,6|| align=right|2,672|| align=right|0,062|| align=right|16,62|| align=right|4,368||MBA||22. srpna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128117)||2003 QP33|| align=right|14,9|| align=right|2,923|| align=right|0,212|| align=right|7,90|| align=right|4,997||MBA||22. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128118)||2003 QY33|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,076|| align=right|9,97|| align=right|5,367||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128119)||2003 QF34|| align=right|15,7|| align=right|3,076|| align=right|0,040|| align=right|2,53|| align=right|5,395||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128120)||2003 QS34|| align=right|15,2|| align=right|2,912|| align=right|0,048|| align=right|3,07|| align=right|4,968||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128121)||2003 QA35|| align=right|14,2|| align=right|3,977|| align=right|0,281|| align=right|1,10|| align=right|7,932||HLD||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128122)||2003 QD35|| align=right|14,9|| align=right|3,094|| align=right|0,131|| align=right|9,88|| align=right|5,442||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128123)||2003 QR35|| align=right|14,8|| align=right|3,087|| align=right|0,145|| align=right|13,55|| align=right|5,423||MBA||22. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128124)||2003 QY38|| align=right|14,6|| align=right|3,172|| align=right|0,088|| align=right|10,83|| align=right|5,648||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128125)||2003 QK39|| align=right|15,4|| align=right|2,869|| align=right|0,080|| align=right|1,19|| align=right|4,859||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128126)||2003 QY39|| align=right|14,1|| align=right|3,981|| align=right|0,247|| align=right|1,77|| align=right|7,942||HLD||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128127)||2003 QN40|| align=right|16,2|| align=right|2,889|| align=right|0,158|| align=right|1,51|| align=right|4,910||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128128)||2003 QO40|| align=right|14,4|| align=right|3,441|| align=right|0,143|| align=right|8,89|| align=right|6,381||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128129)||2003 QR40|| align=right|15,3|| align=right|2,757|| align=right|0,115|| align=right|8,32|| align=right|4,577||MBA||22. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128130)||2003 QU44|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,180|| align=right|13,49|| align=right|4,438||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128131)||2003 QV44|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,101|| align=right|8,86|| align=right|5,132||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128132)||2003 QW45|| align=right|15,4|| align=right|2,939|| align=right|0,132|| align=right|2,95|| align=right|5,038||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128133)||2003 QT46|| align=right|14,7|| align=right|3,081|| align=right|0,058|| align=right|10,33|| align=right|5,408||MBA||24. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128134)||2003 QX46|| align=right|14,1|| align=right|3,200|| align=right|0,051|| align=right|11,39|| align=right|5,725||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128135)||2003 QL48|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,124|| align=right|5,41|| align=right|3,557||MBA||20. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128136)||2003 QR50|| align=right|14,8|| align=right|3,257|| align=right|0,034|| align=right|5,49|| align=right|5,878||MBA||22. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128137)||2003 QQ52|| align=right|14,7|| align=right|3,110|| align=right|0,062|| align=right|11,52|| align=right|5,484||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128138)||2003 QD54|| align=right|14,3|| align=right|3,155|| align=right|0,032|| align=right|22,59|| align=right|5,602||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128139)||2003 QU55|| align=right|14,6|| align=right|3,207|| align=right|0,069|| align=right|5,92|| align=right|5,743||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128140)||2003 QK56|| align=right|15,0|| align=right|3,200|| align=right|0,179|| align=right|9,82|| align=right|5,725||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128141)||2003 QE58|| align=right|15,0|| align=right|3,129|| align=right|0,121|| align=right|4,15|| align=right|5,534||MBA||23. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128142)||2003 QH60|| align=right|15,1|| align=right|2,921|| align=right|0,128|| align=right|3,27|| align=right|4,992||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128143)||2003 QS60|| align=right|15,0|| align=right|3,128|| align=right|0,184|| align=right|5,49|| align=right|5,532||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128144)||2003 QA61|| align=right|13,3|| align=right|3,187|| align=right|0,190|| align=right|17,63|| align=right|5,689||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128145)||2003 QL61|| align=right|14,2|| align=right|3,101|| align=right|0,108|| align=right|11,93|| align=right|5,461||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128146)||2003 QO65|| align=right|15,4|| align=right|3,152|| align=right|0,131|| align=right|4,55|| align=right|5,596||MBA||25. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128147)||2003 QX68|| align=right|15,1|| align=right|2,759|| align=right|0,201|| align=right|10,59|| align=right|4,581||MBA||24. srpna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128148)||2003 QH69|| align=right|14,9|| align=right|2,696|| align=right|0,157|| align=right|14,79|| align=right|4,427||MBA||23. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128149)||2003 QX71|| align=right|14,1|| align=right|3,117|| align=right|0,062|| align=right|14,66|| align=right|5,503||MBA||25. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128150)||2003 QL77|| align=right|15,0|| align=right|3,100|| align=right|0,082|| align=right|3,13|| align=right|5,458||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128151)||2003 QZ78|| align=right|14,3|| align=right|2,584|| align=right|0,208|| align=right|13,23|| align=right|4,153||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128152)||2003 QW79|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,229|| align=right|13,10|| align=right|5,615||MBA||25. srpna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128153)||2003 QT81|| align=right|15,3|| align=right|3,007|| align=right|0,088|| align=right|6,54|| align=right|5,215||MBA||23. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128154)||2003 QX88|| align=right|14,8|| align=right|2,605|| align=right|0,172|| align=right|10,73|| align=right|4,204||MBA||25. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128155)||2003 QY88|| align=right|14,0|| align=right|3,052|| align=right|0,099|| align=right|16,56|| align=right|5,330||MBA||25. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128156)||2003 QK92|| align=right|15,1|| align=right|3,050|| align=right|0,066|| align=right|15,14|| align=right|5,327||MBA||29. srpna 2003||Needville||J. Dellinger; P. Garossino
|-
|(128157)||2003 QG94|| align=right|15,8|| align=right|2,617|| align=right|0,108|| align=right|11,62|| align=right|4,233||MBA||28. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128158)||2003 QA96|| align=right|16,1|| align=right|2,860|| align=right|0,047|| align=right|1,87|| align=right|4,836||MBA||30. srpna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128159)||2003 QJ100|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,037|| align=right|5,17|| align=right|4,483||MBA||28. srpna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128160)||2003 QX100|| align=right|15,9|| align=right|2,615|| align=right|0,104|| align=right|14,99|| align=right|4,228||MBA||28. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128161)||2003 QV102|| align=right|15,6|| align=right|3,060|| align=right|0,084|| align=right|1,28|| align=right|5,351||MBA||31. srpna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128162)||2003 QC103|| align=right|14,6|| align=right|3,133|| align=right|0,035|| align=right|6,92|| align=right|5,544||MBA||31. srpna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128163)||2003 QP103|| align=right|16,1|| align=right|2,803|| align=right|0,203|| align=right|4,57|| align=right|4,692||MBA||31. srpna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128164)||2003 QJ104|| align=right|14,0|| align=right|3,131|| align=right|0,217|| align=right|15,63|| align=right|5,538||MBA||30. srpna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128165)||2003 QR104|| align=right|14,5|| align=right|3,200|| align=right|0,136|| align=right|3,97|| align=right|5,722||MBA||29. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128166)||2003 QQ105|| align=right|14,5|| align=right|3,131|| align=right|0,089|| align=right|14,42|| align=right|5,540||MBA||27. srpna 2003||Merida||I. Ferrin; C. Leal
|-
|(128167)||2003 QA106|| align=right|15,2|| align=right|3,048|| align=right|0,119|| align=right|2,73|| align=right|5,320||MBA||30. srpna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128168)||2003 QC109|| align=right|14,9|| align=right|3,084|| align=right|0,086|| align=right|10,60|| align=right|5,415||MBA||31. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128169)||2003 RD1|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,163|| align=right|5,44|| align=right|5,496||MBA||2. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128170)||2003 RA2|| align=right|15,2|| align=right|3,044|| align=right|0,113|| align=right|11,65|| align=right|5,311||MBA||2. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128171)||2003 RT2|| align=right|15,7|| align=right|2,951|| align=right|0,109|| align=right|1,55|| align=right|5,068||MBA||1. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128172)||2003 RA4|| align=right|15,5|| align=right|3,058|| align=right|0,040|| align=right|1,43|| align=right|5,347||MBA||1. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128173)||2003 RD8|| align=right|16,1|| align=right|2,564|| align=right|0,213|| align=right|5,86|| align=right|4,105||MBA||5. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128174)||2003 RW8|| align=right|15,5|| align=right|2,940|| align=right|0,138|| align=right|1,94|| align=right|5,041||MBA||1. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128175)||2003 RP9|| align=right|13,3|| align=right|3,967|| align=right|0,195|| align=right|9,61|| align=right|7,902||HLD||4. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128176)||2003 RB10|| align=right|15,0|| align=right|3,138|| align=right|0,173|| align=right|4,38|| align=right|5,559||MBA||1. září 2003||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(128177) Griffioen||2003 RA11|| align=right|16,1|| align=right|2,874|| align=right|0,035|| align=right|7,54|| align=right|4,872||MBA||5. září 2003||Calvin College||A. Vanden Heuvel
|-
|(128178)||2003 RE12|| align=right|14,3|| align=right|3,148|| align=right|0,084|| align=right|9,98|| align=right|5,585||MBA||13. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128179)||2003 RV12|| align=right|14,8|| align=right|3,205|| align=right|0,111|| align=right|2,58|| align=right|5,736||MBA||14. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128180)||2003 RY13|| align=right|14,1|| align=right|3,112|| align=right|0,088|| align=right|17,32|| align=right|5,489||MBA||15. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128181)||2003 RS14|| align=right|15,5|| align=right|2,788|| align=right|0,058|| align=right|5,02|| align=right|4,655||MBA||13. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128182)||2003 RO18|| align=right|14,6|| align=right|3,201|| align=right|0,110|| align=right|6,05|| align=right|5,725||MBA||15. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128183)||2003 RP22|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,176|| align=right|11,50|| align=right|4,529||MBA||15. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128184)||2003 RN23|| align=right|15,8|| align=right|2,808|| align=right|0,015|| align=right|1,50|| align=right|4,704||MBA||14. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128185)||2003 SP|| align=right|14,5|| align=right|3,228|| align=right|0,014|| align=right|8,00|| align=right|5,799||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128186)||2003 SG1|| align=right|15,7|| align=right|3,194|| align=right|0,110|| align=right|3,67|| align=right|5,708||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128187)||2003 SJ2|| align=right|16,2|| align=right|2,925|| align=right|0,066|| align=right|1,62|| align=right|5,003||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128188)||2003 SB3|| align=right|14,4|| align=right|3,175|| align=right|0,038|| align=right|8,42|| align=right|5,657||MBA||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128189)||2003 SR6|| align=right|14,6|| align=right|3,200|| align=right|0,181|| align=right|3,28|| align=right|5,723||MBA||17. září 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(128190)||2003 SW6|| align=right|14,7|| align=right|3,141|| align=right|0,129|| align=right|1,90|| align=right|5,566||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128191)||2003 SW8|| align=right|15,0|| align=right|3,015|| align=right|0,014|| align=right|3,75|| align=right|5,235||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128192)||2003 SQ11|| align=right|15,1|| align=right|2,890|| align=right|0,104|| align=right|1,86|| align=right|4,913||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128193)||2003 SA13|| align=right|14,1|| align=right|3,216|| align=right|0,107|| align=right|5,65|| align=right|5,766||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128194)||2003 SP14|| align=right|14,5|| align=right|3,142|| align=right|0,024|| align=right|8,01|| align=right|5,570||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128195)||2003 SC17|| align=right|14,7|| align=right|3,148|| align=right|0,191|| align=right|1,95|| align=right|5,585||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128196)||2003 SN27|| align=right|14,8|| align=right|3,162|| align=right|0,052|| align=right|8,19|| align=right|5,621||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128197)||2003 SR35|| align=right|14,4|| align=right|3,417|| align=right|0,100|| align=right|9,06|| align=right|6,315||MBA||16. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128198)||2003 SR39|| align=right|13,6|| align=right|3,968|| align=right|0,209|| align=right|8,35|| align=right|7,902||HLD||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128199)||2003 SP43|| align=right|14,9|| align=right|3,128|| align=right|0,093|| align=right|8,46|| align=right|5,532||MBA||16. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128200)||2003 SE45|| align=right|15,7|| align=right|2,927|| align=right|0,110|| align=right|2,75|| align=right|5,007||MBA||16. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128201)||2003 SZ46|| align=right|14,1|| align=right|3,195|| align=right|0,130|| align=right|2,34|| align=right|5,710||MBA||16. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128202)||2003 SX47|| align=right|14,8|| align=right|3,187|| align=right|0,142|| align=right|4,16|| align=right|5,690||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128203)||2003 SN52|| align=right|15,3|| align=right|3,920|| align=right|0,309|| align=right|3,58|| align=right|7,760||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128204)||2003 SX53|| align=right|14,3|| align=right|3,131|| align=right|0,066|| align=right|11,70|| align=right|5,540||MBA||16. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128205)||2003 SW56|| align=right|15,0|| align=right|3,142|| align=right|0,031|| align=right|11,62|| align=right|5,569||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128206)||2003 SU58|| align=right|14,2|| align=right|3,183|| align=right|0,038|| align=right|8,73|| align=right|5,678||MBA||17. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128207)||2003 SL61|| align=right|14,8|| align=right|3,109|| align=right|0,066|| align=right|10,56|| align=right|5,480||MBA||17. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128208)||2003 SZ62|| align=right|14,5|| align=right|3,328|| align=right|0,024|| align=right|5,93|| align=right|6,071||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128209)||2003 SS65|| align=right|14,0|| align=right|3,998|| align=right|0,141|| align=right|3,12|| align=right|7,994||HLD||18. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128210)||2003 SJ67|| align=right|14,4|| align=right|3,055|| align=right|0,101|| align=right|13,92|| align=right|5,340||MBA||19. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128211)||2003 SG70|| align=right|15,2|| align=right|3,070|| align=right|0,109|| align=right|11,30|| align=right|5,378||MBA||17. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128212)||2003 SC73|| align=right|15,1|| align=right|3,146|| align=right|0,120|| align=right|3,64|| align=right|5,580||MBA||18. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128213)||2003 SK73|| align=right|15,2|| align=right|2,969|| align=right|0,113|| align=right|11,19|| align=right|5,115||MBA||18. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128214)||2003 SF75|| align=right|15,8|| align=right|2,865|| align=right|0,080|| align=right|1,08|| align=right|4,848||MBA||18. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128215)||2003 SL77|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,157|| align=right|6,30|| align=right|4,508||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128216)||2003 SS77|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,141|| align=right|7,77|| align=right|5,367||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128217)||2003 SN79|| align=right|14,5|| align=right|2,805|| align=right|0,134|| align=right|13,74|| align=right|4,696||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128218)||2003 SX79|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,166|| align=right|4,34|| align=right|5,439||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128219)||2003 SP82|| align=right|15,0|| align=right|2,902|| align=right|0,074|| align=right|3,12|| align=right|4,942||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128220)||2003 SN88|| align=right|15,4|| align=right|2,879|| align=right|0,074|| align=right|2,60|| align=right|4,884||MBA||18. září 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128221)||2003 SZ99|| align=right|15,9|| align=right|3,067|| align=right|0,026|| align=right|0,54|| align=right|5,370||MBA||20. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128222)||2003 SP101|| align=right|13,7|| align=right|3,146|| align=right|0,272|| align=right|9,10|| align=right|5,579||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128223)||2003 SG102|| align=right|14,7|| align=right|3,209|| align=right|0,160|| align=right|18,49|| align=right|5,747||MBA||20. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128224)||2003 SZ102|| align=right|13,7|| align=right|3,224|| align=right|0,095|| align=right|15,90|| align=right|5,789||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128225)||2003 SP106|| align=right|14,2|| align=right|3,161|| align=right|0,110|| align=right|8,84|| align=right|5,620||MBA||20. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128226)||2003 SB114|| align=right|15,4|| align=right|3,174|| align=right|0,163|| align=right|4,15|| align=right|5,655||MBA||16. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128227)||2003 SG114|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,192|| align=right|8,78|| align=right|3,752||MBA||16. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128228)||2003 SV123|| align=right|15,4|| align=right|2,724|| align=right|0,032|| align=right|6,24|| align=right|4,495||MBA||18. září 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(128229)||2003 SO125|| align=right|15,6|| align=right|2,975|| align=right|0,163|| align=right|8,54|| align=right|5,130||MBA||19. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128230)||2003 SQ126|| align=right|15,0|| align=right|3,167|| align=right|0,052|| align=right|10,89|| align=right|5,634||MBA||19. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128231)||2003 SH140|| align=right|14,6|| align=right|3,096|| align=right|0,190|| align=right|17,92|| align=right|5,447||MBA||19. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128232)||2003 SO146|| align=right|14,2|| align=right|3,037|| align=right|0,071|| align=right|8,81|| align=right|5,292||MBA||20. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128233)||2003 SD148|| align=right|14,4|| align=right|2,973|| align=right|0,084|| align=right|11,59|| align=right|5,124||MBA||16. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128234)||2003 SC149|| align=right|15,6|| align=right|3,077|| align=right|0,121|| align=right|1,73|| align=right|5,396||MBA||16. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128235)||2003 ST150|| align=right|13,5|| align=right|3,980|| align=right|0,156|| align=right|11,40|| align=right|7,938||HLD||17. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128236)||2003 SC151|| align=right|14,1|| align=right|3,106|| align=right|0,096|| align=right|11,33|| align=right|5,474||MBA||17. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128237)||2003 SZ151|| align=right|15,4|| align=right|3,111|| align=right|0,170|| align=right|0,98|| align=right|5,486||MBA||18. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128238)||2003 SL154|| align=right|14,5|| align=right|3,021|| align=right|0,037|| align=right|9,51|| align=right|5,249||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128239)||2003 SX154|| align=right|14,1|| align=right|3,117|| align=right|0,082|| align=right|6,67|| align=right|5,503||MBA||19. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128240)||2003 SK165|| align=right|15,4|| align=right|2,690|| align=right|0,075|| align=right|14,55|| align=right|4,411||MBA||20. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128241)||2003 SO166|| align=right|15,2|| align=right|2,998|| align=right|0,027|| align=right|9,20|| align=right|5,190||MBA||21. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128242)||2003 SF171|| align=right|15,7|| align=right|2,734|| align=right|0,043|| align=right|1,09|| align=right|4,519||MBA||22. září 2003||Kleť||M. Tichý
|-
|(128243)||2003 SO173|| align=right|15,0|| align=right|3,368|| align=right|0,124|| align=right|9,61|| align=right|6,181||MBA||18. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128244)||2003 SZ175|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,049|| align=right|11,13|| align=right|5,626||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128245)||2003 SU176|| align=right|13,9|| align=right|2,853|| align=right|0,266|| align=right|17,27|| align=right|4,817||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128246)||2003 SC177|| align=right|15,8|| align=right|2,931|| align=right|0,073|| align=right|2,40|| align=right|5,018||MBA||18. září 2003||Palomar||NEAT
|-
|(128247)||2003 SW203|| align=right|15,4|| align=right|3,058|| align=right|0,048|| align=right|2,19|| align=right|5,346||MBA||22. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128248)||2003 SD216|| align=right|14,4|| align=right|3,110|| align=right|0,187|| align=right|0,07|| align=right|5,485||MBA||25. září 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(128249)||2003 SR236|| align=right|15,7|| align=right|2,959|| align=right|0,054|| align=right|0,84|| align=right|5,090||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(128250)||2003 SB238|| align=right|14,5|| align=right|3,059|| align=right|0,103|| align=right|10,17|| align=right|5,350||MBA||27. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek